Il singolare maschile del Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Andy Murray era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Roger Federer.

Roger Federer ha battuto in finale 6–1, 7–5, Novak Đoković. Per Federer si tratta del sessantunesimo torneo vinto in carriera e del terzo titolo a Cincinnati.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Roger Federer (campione)
 Rafael Nadal (semifinali)
 Andy Murray (semifinali)
 Novak Đoković (finale)
 Andy Roddick (secondo turno)
 Juan Martín del Potro (ritirato per affaticamento muscolare)
 Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
 Nikolaj Davydenko (terzo turno)

 Gilles Simon (quarti)
 Fernando González (primo turno, ritirato)
 Fernando Verdasco (primo turno)
 Robin Söderling (primo turno)
 Gaël Monfils (primo turno)
 Marin Čilić (secondo turno)
 Tommy Robredo (primo turno)
 Radek Štěpánek (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open 2009
ATP World Tour 2009